Der Royal London Watches Grand Prix 2006 war ein Snookerturnier der Main-Tour-Saison 2006/07. Erstmals seit Einführung des Turniers wurde es nicht in England ausgetragen. Es fand vom 21. bis 29. Oktober im Exhibition and Conference Centre im schottischen Aberdeen (AECC) statt. Mit dem neuen Austragungsort kam auch ein neuer Turniermodus: Zum ersten Mal gab es eine Vorrunde mit 8 Gruppen. In jeder Gruppe spielte Jeder gegen Jeden um die zwei Plätze, die das Vorrücken ins Achtelfinale des Ausscheidungsturnier bedeuteten.

John Higgins hatte das letzte Turnier in England gewonnen, diesmal kam er bis ins Viertelfinale. Seinen ersten Ranglistensieg erzielte der Australier Neil Robertson mit einem 9:5-Erfolg im Finale über den Engländer Jamie Cope.

Gruppenphase 
Die Top 32 der Snookerweltrangliste waren für das Hauptturnier gesetzt. 16 Spieler hatten sich in der Qualifikation durchgesetzt. Diese 48 Spieler wurden auf 8 Gruppen zu je 6 Spielern verteilt. In jeder Gruppe wurde im Modus Jeder gegen Jeden gespielt und die beiden besten Spieler kamen dann weiter ins Achtelfinale. Bei Punktgleichheit entschied der direkte Vergleich.

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Gruppe D 

|}

Gruppe E 

|}

Gruppe F 

|}

Gruppe G 

|}

Gruppe H 

|}

Endrunde 
In der Endrunde wurde dann im üblichen Ausscheidungsverfahren gespielt. In den 8 Achtelfinalpartien spielte jeweils ein Gruppensieger gegen einen Gruppenzweiten.

Finale

Quellen 

2006
Snookerveranstaltung 2006
Billardturnier in Aberdeen